Campionat de Córdoba de futbol (del seu nom en castellà Liga Cordobesa de Fútbol), competició de futbol de la província de Córdoba (Argentina)
 Liga Carioca de Futebol, competició de futbol de l'estat de Rio de Janeiro (Brasil), antecessora de l'actual Campionat carioca
 Canadian Football League (del seu nom en francès Ligue Canadienne de Football), màxima competició de la variant de futbol americà que es juga al Canadà
 Boeing 747 LCF (de l'acrònim en anglès Large Cargo Freighter), avió de càrrega variant del Boeing 747
 LCF també apareix com a acrònim de Llucifer a La novena porta, pel·lícula de Roman Polanski